Imperi de Kanem (700 - 1376), estat africà situat al que avui són el Txad i Líbia i algunes zones orientals del Níger i nord-est de Nigèria 
 Regne de Kanem-Bornu, estat successor de l'Imperi de Kanem i regit per la mateixa dinastia
 Prefectura de Kanem, divisió administrativa del Txad fins al 2002
 Regió de Kanem, divisió administrativa del Txad després del 2002
 Departament de Kanem, subdivisió de la regió de Kanem